Ма́ша и медве́дь —  название произведений:
 «Маша и медведь» — русская народная сказка.
 «Маша и Медведь» — российский мультипликационный сериал.
 «Маша и медведь» — песня из альбома Ψ группы «Аквариум».

См. также 
 «Маша и Медведи» — российская рок-группа.
 «Машо и Медведи» — рассказ-антиутопия протоиерея В. А. Чаплина.
 «Маша и три медведя» — народная сказка; наиболее известное литературное изложение принадлежит Л. Н. Толстому (под названием «Три медведя»).
 «Маша и Миша» — стихотворение Д. В. Давыдова.
 Медведица Маша — обитательница Ярославского музея-заповедника.
 «Медведь и прекрасная дева» — эпизод сериала «Игра престолов».

Примечания